Quantum of Solace steht für:

 Ein Minimum an Trost, Kurzgeschichte von Ian Fleming
 James Bond 007: Ein Quantum Trost, Film aus dem Jahr 2008
 Ein Quantum Trost (Computerspiel), Computerspiel zum Film